Зи́гги () — английское мужское имя. В большинстве случаев является уменьшительной формой от имени Зигмунд, реже — от других имён, бывает прозвищем.

Люди 
 Зигги (род. 1972; наст. имя Жигмунд Палффи, на родине также известен как Жиго) — словацкий хоккеист.
 Зигги Гордон (род. 1993; наст. имя Зигмунд Иэн Гордон) — шотландский футболист.
 Зигги Марли (род. 1968; наст. имя Дэвид Ниста Марли) — ямайский музыкант и певец.
  (род. 1948; наст. имя Джозеф Моделист, также известен как Зигабу) — американский барабанщик, сооснователь группы The Meters.
  (род. 1987; наст. имя Эвандер Худ) — американский игрок в американский футбол.
  (1914—1968; наст. имя Гарри Аарон Финкелмен) — американский трубач.

Вымышленные персонажи 
 Зигги Стардаст — создан Дэвидом Боуи, является центральной фигурой его концептуального глэм-рок-альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, его образ развивается в альбоме Aladdin Sane.
  (наст. имя Честер Кэрол Соботка) — персонаж телесериала «Прослушка» (2002—2008).

Прочее 
  — комикс.
  (ок. 1917 — 1975) — индийский слон, живший в  с 1936 по 1975 гг. (в том числе с 1941 по 1970 гг. был прикован к стене).

См. также 
 Зиг
 Зиги
 
  — песня (1993) Селин Дион.

Английские мужские имена